Der findes 45 gader i Danmark med navnet Fredensgade, heriblandt:

 Fredensgade (København)
 Fredensgade (Aarhus)
 Fredensgade (Hinnerup) - kendt for sin julebelysning, der hvert år tiltrækker op mod 45.000.